Сезон 2008 — 17-й сезон для «Астаны» в Премьер-лиге, а также 45-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Премьер-лига 2008

Турнирная таблица 

*Команды «Астана» и «Кайрат» лишены по три очка за неисполнение решений Контрольно-дисциплинарного комитета ФФК.

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Кубок Казахстана 2008 

В этом году Астана не смогла пройти дальше 1/8 финала.

Статистика

Индивидуальные показатели 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Общая статистика

Примечания 

2008
Астана